{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Scottish Professional 
|-
|align = "center" | Клайдбанк, Шотландия
|-
|align = "center" | 11 — 14 апреля 2011
|-
|align = "center" | Lucky Break SC
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 3 000
|-
| Высший брейк — 136 (Джон Хиггинс)
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Победители
|-
| Чемпион 1989 — Джон Ри
|-
| Чемпион 2011 — Джон Хиггинс
|-
| Финалист — Энтони Макгилл
|}Чемпионат Шотландии по снукеру среди профессионалов 2011 (, встречается также сокращённое название Scottish Professional 2011) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, который проходил с 11 по 14 апреля 2011 года в Клайдбанке (Шотландия). Победителем стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Энтони Макгилла со счётом 6:1. 

Чемпионат проводился впервые с 1989 года.

 Результаты 
* Гражданство игроков не указано, поскольку в турнире принимают участие только представители Шотландии.

 Квалификация Стивен Уили 5:1 Джон Ри Марк Бойл 5:1 Дэвид Маклеллан Марк Бойл 5:1 Стивен УилиСкотт Маккензи 5:2 Крейг Макгилливрэй Ричи Макдональд 5:0 Мёрдо Маклауд Ричи Макдональд 5:2 Скотт МаккензиДжон Ларднер 5:4 Билли Снэддон Пол Макфилипс 5:2 Джулио Рэй Пол Макфилипс 5:2 Джон Ларднер

 Основной турнир Первый раундДжейми Бёрнетт 5:3 Пол Макфилипс Алан Макманус 5:1 Марк Бойл Джеймс Макбейн 5:3 Маркус Кэмпбелл Энтони Макгилл 5''':1 Ричи Макдональд

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на Global Snooker 

2011 год в снукере
Чемпионат Шотландии по снукеру среди профессионалов